Моро́зова Доли́на (), село, Писаревский сельский совет, Золочевский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322685006. Население по переписи 2001 года составляет 56 (27/29 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Морозова Долина находится на левом склоне яра Криничного между сёлами Лемещино и Гурьев (2 км).
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудами.

История 
 В  1940 году, перед ВОВ, в селе было 78 дворов.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)